Sindicat de Treballadors de la Garrotxa, sindicat històric de la Garrotxa
 Su Ta Gar, grup musical de rock dur del País Basc
 Secció Tècnica d'Enginyeria (del seu nom en francès Section Technique du Genie), òrgan d'enginyeria militar de la França d'entreguerres
 School of Transnational Governance, escola dins de l'Institut Universitari Europeu
 Scandinavian Tobacco Group, empresa manufacturera de tabac amb seu a Copenhaguen, a Dinamarca
 Star Trek: Generations, pel·lícula de 1994 dels Estats Units
 Sturzkampfgeschwader, unitat de bombarders en picat de la Luftwaffe a la Segona Guerra Mundial
 Stukageschwader, unitat de bombarders en picat Stuka a la Segona Guerra Mundial
 Especialitat tradicional garantida (del seu nom en italià Specialità Tradizionale Garantita), marca de denominació d'origen creada per la Unió Europea
 Beca ERC StG (de l'acrònim en anglès de Starting Grants), beca del Consell Europeu d'Investigació per a científics novells
 Subgrup alpí (del seu nom en italià SoTtoGruppo), subdivisió de la serralada dels Alps proposada per la SOIUSA
 Fusell d'assalt (del seu nom en alemany STurmGewehr), fusell de combat que permet mode automàtic i semiautomàtic
 Unitat de control electrònic (del seu nom en alemany STeuerGerät), dispositiu electrònic utilitzat per al control automàtic
 Circumvolució temporal superior (del seu nom en anglès Superior Temporal Gyrus), zona del lòbul temporal del cervell
 Màquina STG (de l'acrònim en anglès de Spineless Tagless G-machine), llenguatge de programació integrant del Compilador Haskell de Glasgow
 STG també és l'abreviatura dels videojocs Shoot 'em up, subgènere dels videojocs de tir
 STG també és el codi de l'UCI del St George Continental Cycling Team, equip ciclista d'Austràlia
 STG també és el codi de l'UCI del Stölting Service Group, equip ciclista històric d'Alemanya
 Stg també és l'abreviatura de la strengita, mineral de la classe dels fosfats